Claudine (voornaam) - vrouwelijke voornaam
 Claudine (eiwit) - type eiwit betrokken bij zonula occludens (celbiologie)
 Claudine (film) - Amerikaanse film uit 1974
 Claudine (manga) - Japanse serie manga's uit 1978

Personen
 Claudine van Monaco - vrouwe van Monaco in de 15e eeuw